NTT steht für:
 New Testament Transcripts, ein online-Angebot des Instituts für Neutestamentliche Textforschung in Münster mit Transkriptionen neutestamentlicher Handschriften
 Nippon Telegraph and Telephone, japanisches Telekommunikationsunternehmen
 Niedersächsisches Turn-Team Hannover-Celle, eine Mannschaft in der Deutschen Turnliga
 New Technology Telescope, ein Teleskop am La-Silla-Observatorium
 Nottinghamshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Nusa Tenggara Timur, eine indonesische Provinz
 Niedertemperaturtrocknung, ein Trocknungsverfahren

NTT